dawne gminy:
 gmina Turna (lub gmina Turno) – dawna gmina wiejska, powiat włodawski, woj. lubelskie
 gmina Turna – dawna gmina wiejska, powiat brzeski, woj. poleskie